Tres automóviles de la marca Abarth han recibido el nombre 500:
 El Fiat 500 Abarth, que tomaba como base el Fiat 500 de 1957.
 El Fiat Cinquecento Abarth, que tomaba como base el Fiat Cinquecento (500 en italiano) de 1991.
 El Abarth 500 (Fiat 500 Abarth en Norteamérica) que tomaba como base el Fiat 500 fabricado desde 2007.